Kosor puede referirse a:

Jadranka Kosor, una política croata.
Kosor, una ciudad y municipio en la República Checa.
Kosor, una aldea en Bosnia y Herzegovina.